Sergei Slavnov (), né le  à Saint-Pétersbourg, est un patineur artistique russe qui concourt en couple. Sa partenaire depuis 2003 est Julia Obertas.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires :
 Julia Karbovskaya (3 saisons : 2000-2003)
 Julia Obertas (4 saisons : 2003-2007)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Naissance en mars 1982
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006